Сёйрбайр (, ) — ряд названий населенных пунктов в Исландии:
 Сёйрбайр — поселение на побережье Хваль-фьорда в регионе Вестюрланд.
 Сёйрбайр — поселение на побережье Гильс-фьорда в регионе Вестюрланд.
 Сёйрбайр — поселение на побережье Рёйдасандюр в регионе Вестфирдир.

Примечания